Hutzelgrund ist der Name von:

 Hutzelgrund (Leidersbach), Tal bei Leidersbach im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Hutzelgrund (Mömbris), Tal bei Mömbris im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Gewerbegebiet Hutzelgrund, Gewerbegebiet bei Rothengrund im Landkreis Aschaffenburg, Bayern